Dans la mythologie inuite, Ijiraq est la figure du croque-mitaine.
 En astronomie, Ijiraq est un des satellites naturels de Saturne,